La Guardia bezeichnet:

 La Guardia (Catamarca), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca

 La Guardia (Santa Cruz), Stadt im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Municipio La Guardia, Municipio im Departamento Santa Cruz, Bolivien

 A Guarda (spanisch: La Guardia), Gemeinde in der Provinz Pontevedra, Spanien
 La Guardia (Toledo), Ort in der Provinz Toledo, Spanien
 La Guardia de Jaén, Gemeinde in der Provinz Jaén, Spanien

 La Guardia (Nueva Esparta), Fischerort in Venezuela

 La Guardia (Band), spanische Rockband

 La Guardia Committee, ein New Yorker Komitee, das von 1938 bis 1944 die Gefahren von Cannabis untersuchte

La Guardia ist der Familienname folgender Personen:
 Fiorello La Guardia (1882–1947), US-amerikanischer Politiker 
 Jorge La Guardia (* 1937), spanischer Künstler

Siehe auch:
 LaGuardia
 Guardia